Chaerophyllum tuberosum är en flockblommig växtart som beskrevs av John Forbes Royle. Chaerophyllum tuberosum ingår i släktet rotkörvlar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Rotkörvlar
tuberosum